Wickham ist der Name folgender Orte:

 Wickham (Hampshire), Grafschaft Hampshire
 Wickham (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Wickham (Western Australia), Ort im australischen Bundesstaat Western Australia
 Wickham (New South Wales), Ort im australischen Bundesstaat New South Wales
 Wickham (Northern Territory), Ort in der Nähe der australischen Stadt Darwin
 Wickham (Tasmanien), Ort auf der Insel King Island (Tasmanien)
 Wickham (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Wickham ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Preston Wickham (1836–1925), US-amerikanischer Politiker
 Chris Wickham (* 1950), englischer Historiker
 Connor Wickham (* 1993), englischer Fußballspieler
 Henry Wickham (1846–1928), englischer Naturforscher und Ökonom
 John A. Wickham junior (* 1928), US-amerikanischer General der US Army
 John Clements Wickham (1798–1864), britischer Marineoffizier
 Keith Wickham, britischer American-Football-Schiedsrichter
 Lisa Wickham (* 1994), Leichtathletin aus Trinidad und Tobago
 Phil Wickham (* 1984), US-amerikanischer Sänger christlicher Popmusik
 Saskia Wickham (* 1967), englische Schauspielerin 
 Tom Wickham (* 1990), australischer Hockeyspieler
 Tracey Wickham (* 1962), australische Schwimmerin
 William Wickham (Bischof) (1539–1595), Bischof von Lincoln (1584–1595) und Winchester (1595)
 William H. Wickham (1832–1893), US-amerikanischer Politiker
 Williams Carter Wickham (1820–1888), US-amerikanischer Jurist und Politiker